Postanomus är ett släkte av insekter. Postanomus ingår i familjen hornstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hornstritar
Postanomus